Sezon (2003) był 59. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 12 kwietnia 2003 i trwały do 1 listopada 2003. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Harald Martin Brattbakk, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 10 listopada 2003Sandefjord Fotball - Vålerenga Fotball 0-0
 22 listopada 2003Vålerenga Fotball - Sandefjord Fotball 5-3 (po dogrywce)

Zespół Vålerenga Fotball utrzymał się w I lidze.

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2003 w piłce nożnej
2003 w Norwegii